Безушко Володимир (1894, Корчин — 1980, Філадельфія) — український літературознавець, перекладач, педагог. Дійсний член НТШ і УВАН.
 Безушко Валерій Григорович (10 березня 1947 року, Ужгород, Українська РСР, СРСР) — художник-графік, живописець.
 Безушко Зиновія Стефанія (1883, Рокитне — 1963, Рим) — українська монахиня-василіянка, архимандриня Чину сестер святого Василія Великого (1954—1963).
 Безушко Зіновія Іванівна — депутат ВР УРСР 5-го скликання.

Українські прізвища